De kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 1994 van SAP - Rebel was als volgt:

Landelijke kandidaten
Patrick van der Voort - 2.148 stemmen
Eng Que - 328
José-Paola Gomes Varela - 405
Rienke Schutte - 105
Jurryt van de Vooren - 73
Harrie Lindelauff - 47
San Smeets - 40
Corrie Rientsma - 57
Wieland van Dijk - 42
Jet van Rijswijk - 41
Saskia Boumans - 53

Regionale kandidaten

SAP